Canguçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Canguçu (ort), Rio Grande do Sul, 
 Canguçu (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar